Классик Луар-Атлантик () — шоссейная однодневная велогонка по дорогам французского департамента Атлантическая Луара.

История 
Гонка была основана в 2000 году как любительская. В 2003 году стала профессиональным соревнованием, а в 2005 году вошла в календарь Европейского тура UCI, получив категорию 1.2, в 2011 году повышенную до 1.1.

С 2012 года является одной из гонок Велошоссейного кубка Франции.

Призёры

Рекорд побед

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Классик Луар-Атлантик  на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонки во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2002 года